Itajobi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itajobi (ort), São Paulo, 
 Itajobi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar